Ми Рекуердо има више значења:

 Ми Рекуердо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ми Рекуердо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику